Tommy & Oskar – serial animowany z 1999 
 Tommy & Oskar – brytyjsko-włoski film animowany Z 2008